Kweichow Moutai Company Limited («Гуйчжоу Маотай») — крупнейший в Китае производитель алкогольных напитков, специализируется на разливе и продаже «китайской водки» байцзю сорта маотай (также компания выпускает вино, безалкогольные напитки, пищевые продукты, упаковочные материалы, выращивает органическое сорго, занимается информационными технологиями и защитой интеллектуальной собственности). Kweichow Moutai Company входит в число шестидесяти крупнейших компаний страны, а по рыночной стоимости — в десятку крупнейших публичных компаний Китая.

История 
Материнская Kweichow Moutai Group основана в 1951 году в результате слияния трёх местных ликёро-водочных заводов. Kweichow Moutai Company Limited основана 20 ноября 1999 года, с 2001 года акции компании котируются на Шанхайской фондовой бирже, штаб-квартира расположена в городке Маотай (округ Цзуньи, южнокитайская провинция Гуйчжоу).

В апреле 2017 года объём рыночной капитализации «Маотай» на торгах достиг $71,55 млрд, а Diageo — $71,05 млрд. В связи с этим компания Kweichow Moutai по капитализации обогнала британский концерн Diageo, выпускающий виски Johnnie Walker и водку Smirnoff, а водка «Маотай» была признана самым дорогим в мире брендом спиртных напитков. 

По состоянию на 2019 год выручка Kweichow Moutai составляла 10 млрд долл., прибыль — 5,3 млрд долл., активы — 23,3 млрд долл., рыночная стоимость — 177,1 млрд долл., в компании работало 26,5 тыс. сотрудников. По итогам 2021 года операционная выручка Kweichow Moutai достигла 109,5 млрд юаней (17,2 млрд долл. США), увеличившись на 11,71 % в годовом исчислении; прибыль компании выросла на 12,59 % в годовом выражении и составила 74,5 млрд юаней.

По состоянию на 2022 год бренд Kweichow Moutai (108,5 млрд долларов) являлся третьим по стоимости брендом страны.

Акционеры 
Контрольный пакет акций Kweichow Moutai Company Limited принадлежит Kweichow Moutai Group, которая находится под управлением правительства провинции Гуйчжоу (формальным владельцем 64,2 % акций является комитет провинциального имущества Guizhou SASAC). Другими значительными акционерами Kweichow Moutai выступают E Fund Management (1,2 %), China Investment Corporation (0,8 %), China Securities Finance (0,6 %), Capital Research & Management (0,4 %) и China Asset Management (0,3 %).

Продукция 
Продукция компании производится из сорго, риса, пшеницы, ячменя и считается в Китае люксовой. Традиционно продукция Kweichow Moutai подаётся на торжественных событиях, государственных банкетах и дипломатических приёмах.

Дочерние структуры 
Дочерние компании — China Kweichow Moutai Winery Group, Kweichow Moutai Factory Import & Export Corporation, Kweichow Moutai Factory Sales Corporation и винный дом Château Loudenne (Медок).

Деятельность 
В 2017 году Kweichow Moutai обогнала по капитализации британский алкогольный холдинг Diageo, а в 2019 году рыночная стоимость Kweichow Moutai уже вдвое превышала Diageo.

В 2019 году Kweichow Moutai произвела 75 тысяч тонн алкоголя, что на 6,9 % больше, чем годом ранее. По состоянию на июль 2020 года общая рыночная стоимость акций компании составила почти 2,1 трлн юаней.

Примечания

Ссылки 
 

Производители алкогольных напитков Китая
Компании Гуйчжоу